Аккер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Аккер, Ахилл ван (1898—1975) — бельгийский политик, трижды премьер-министр Бельгии.
 Аккер, Людмила Валентиновна (род. 1940) — советский и российский учёный, д. м. н., профессор, заслуженный врач РФ.
 Аккер, Эви ван (род. 1985) — бельгийская яхтсменка, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2008 года.
 См. также 
 Экер